Ниже представлены cписки футбольных клубов по числу выигранных титулов по континентальным конфедерациям и странам.

АФК 
 Список футбольных клубов Туркмении по числу выигранных титулов

КАФ

КОНКАКАФ 
 Список футбольных клубов Мексики по числу выигранных титулов

КОНМЕБОЛ 
 Список футбольных клубов Аргентины по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Бразилии по числу выигранных титулов

ОФК

УЕФА 
 Список победителей футбольных клубных турниров под эгидой УЕФА
 Список футбольных клубов Англии по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Бельгии по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Германии по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Греции по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Испании по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Италии по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Нидерландов по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Португалии по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов России по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Турции по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Украины по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Франции по числу выигранных титулов
 Список футбольных клубов Шотландии по числу выигранных титулов